

Patronyme 
Núñez, parfois retranscrit Nunez dans les pays non-hispanophones, est un nom de famille notamment porté par : 
 nom simples
 Adrián Núñez (1991-), coureur cycliste dominicain ;
 Alcide Nunez (1884-1934), clarinettiste de jazz américain ;
 Alejandro Núñez (1984-), pilote automobile espagnol ;
 Antonio Núñez (1979-), footballeur espagnol ;
 Carlos Núñez (1971-), musicien galicien, sonneur de gaïta et flûtiste ;
 Darwin Núñez (1999-), footballeur uruguayen ;
 Françoise Nuñez (1957-2021), photographe française ;
 Gerardo Núñez (1961-), guitariste espagnol de flamenco ;
 Guillermo Núñez (1930-), artiste chilien ;
 Héctor Núñez (1936-2011), footballeur uruguayen ;
 Jhonny Núñez (1985-), joueur dominicain de baseball ;
  ;
 Jordi Núñez (1968-), joueur espagnol de handball ;
 Josep Lluís Núñez (1931-2018), président du FC Barcelone de 1978 à 2000 ;
  ;
 Ludovic Nunez (1553-1645), de son nom latin Ludovicus Nonnus ou Ludovicus Nonnius, médecin flamand ;
 Laurent Nunez (1978-), écrivain français, ancien directeur du Magazine littéraire, directeur des pages Culture à Marianne ;
 Laurent Nuñez, ancien directeur de la DGSI, secrétaire d'État dans le gouvernement Édouard Philippe 2 (-2020) ;
 María Núñez (1988-), joueuse de handball espagnole ; 
 Mauro Núñez (1902-1973), musicien bolivien ; 
 Paola Núñez (1978-), actrice espagnole ;
 Pavelín Núñez, musicien et compositeur hondurien ;
  ;
 Pierina Núñez (2000-), footballeuse péruvienne ;
 Rafael Núñez, auteur de l'hymne national colombien ;
 Rafael Núñez Florencio (1956-), historien espagnol ;
  ;
 Richard Núñez (1976-), footballeur uruguayen ;
 Sigrid Nunez (1951-), écrivain américain ;
 Sixto Núñez (1992-), coureur cycliste uruguayen ;
 Víctor Núñez (1980-), footballeur costaricien ;
 noms composés
 Albino Núñez Domínguez (1901-1974), auteur, pédagogue et poète galicien ;
 Alonso Núñez de Haro y Peralta (1729-1800), archevêque de Mexico (1772-1800), et vice-roi de Nouvelle-Espagne (1787-1787) ;
 Álvar Núñez Cabeza de Vaca (1507-v. 1559), explorateur espagnol du continent américain ;
 Antonio Núñez Jiménez (1923-1998), révolutionnaire et universitaire cubain ;
 Blasco Núñez Vela (1490-1546), premier vice-roi espagnol du Pérou (1544-1546) ;
 Gonzalo García Núñez (1947-), économiste péruvien ;
 Isaac Humala Núñez (1930?-), avocat et homme politique péruvien ;
 José Núñez de Cáceres (1772-1846), auteur et politique dominicain;
 José María Núñez Piossek (1976-), joueur argentin de rugby à XV ;
 Juan Núñez de la Peña (1641-1721), historien espagnol ;
 Juan Vitalio Acuña Núñez (1925-1967), dit Vilo, guérillero qui participa à la révolution cubaine ;
 Lucio Mendieta y Núñez (1895-1988), sociologue et juriste mexicain ;
 Manuel Núñez Yanowsky (1942-), architecte post-moderne espagnol ;
 Mateo Núñez de Sepúlveda (1611-1660), peintre espagnol ;
 Pablo Álvarez Núñez (1980-), footballeur espagnol ;
 Pedro Núñez de Villavicencio (1635-1700), peintre espagnol ;
 Vasco Núñez de Balboa (1475-1519), conquistador espagnol.

Toponyme 

 Núñez, quartier de la ville de Buenos Aires ;
 Rio Nunez, fleuve côtier de Guinée ;
 Los Núñez, commune rurale du département du Río Hondo, dans la province de Santiago del Estero en Argentine.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme hispanique